Минарди M197 е болид от Формула 1, с който отбора на Минарди участва през сезон 1997. То е пилотирано от Укио Катаяма, преминавайки от Тирел и Ярно Трули, който е действащия шампион в германската Формула Три. Малко по-късно Трули трябваше да замени Оливие Панис от Прост, след тежката катастрофа в Монреал. Тарсо Маркес взе мястото на италианеца до края на сезона.

Отборът тества болида по време на тестовете във Фиорано на 1 февруари 1997, преди да го покажат публично в Монца, три дена по-късно. За разлика от предната година парите не са проблем за отбора на „Минарди“, след като успява да финализира бюджета за предходната година през ноември 1996. Решението да използват двигателите Харт отвори много работа за механиците, тъй като техния V8 е малък отколкото Косуърт V8 както и нисък център на гравитация. През сезона тима бе в дъното на класирането, макар новите гуми Бриджстоун позволиха да се борят срещу Тирел.

Тимът не постигна нито една точка при конструкторите макар най-доброто място където са финиширали състезание е 9-а позиция благодарение на Трули в Мелбърн и Буенос Айрес.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1